Аргішті I (Аргішті, син Менуа) — цар держави Урарту, період правління 786—764 рр. до н. е. Аргішті I успішно відбив атаки Ассирії, розширив кордони Урарту в Закавказзі, заснував місто Еребуні на околиці сучасного Єревану.

У період правління Аргішті I Урарту перебувала в зеніті своєї могутності. Завоювання батька Аргішті I Менуа, перетнули шляхи стратегічних поставок заліза та коней з Західної Азії в Ассирію, що дало Урарту важливу перевагу перед сусідньою Ассирією. Колишня могутність Ассирії в Західній Азії перейшла, таким чином, до Урарту. Аргішті I, однак, не намагався завоювати Ассирії, а лише успішно відбивав її спроби повернути собі втрачені торговельні шляхи. Крім цього, Аргішті I здійснив ряд успішних походів в країну Мана, яка надовго потрапила під урартський вплив, а також суттєво просунув кордони Урарту в Закавказзі. Тут під час правління Аргішті I було засноване місто Аргіштіхінілі на місці сучасного Армавіру і місто-фортеця Еребуні на пагорбі Арін-Берд поблизу сучасного Єревану, початкове населення якого склали полонені «країни Хатті». Фортеця Еребуні використовувалася надалі урартськими військами для походів у глиб району озера Севан.

Сила урартскої зброї періоду правління Аргішті I забезпечила стабільність усередині країни. Величезний обсяг будівництва зрошувальних каналів, зроблених батьком Аргішті I Менуа, і внутрішня стабільність сприяли розвитку сільського господарства Урарту і збагаченню країни. Очевидно, основна активність Аргішті I була зосереджена у Закавказзі, на території сучасної Вірменії — саме тут було виявлено дванадцять із відомих дев'ятнадцяти написів Аргішті I. Можливо, в містах Аргіштіхінілі і Еребуні існували резиденції Аргішті I. На території Закавказзя Аргішті I продовжив діяльність свого батька — розвивав сільське господарство, садив виноградники, прокладав зрошувальні канали.

Примітки

Література 
 
 
 

Царі Урарту